DFSZ steht für
Deutsches Forstservice-Zertifikat
ein Modell des Axion-Elementarteilchens
Abkürzung